Martin Jørgensen (fotograaf), Deens fotograaf
 Martin Jørgensen (voetballer), Deens voetballer